Подоловский сельский совет — входит в состав Барвенковского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Подоловка.

История 
 1963 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Подоловка 
 село Архангеловка 
 село Благодатное 
 село Даниловка 
 село Александровка 
 поселок Языково

Ликвидированные населённые пункты 

 село Малая Андреевка

Примечания 

Местные советы (Барвенковский район)